Križanović oder Krizanovic ist der Nachname folgender Personen:

 Igor Krizanovic (* 1973), kroatischer Basketballtrainer
 Jozo Križanović (1944–2009), bosnischer Politiker (SDP), Abgeordneter 
 Milko Križanović (* 1923), bosnischer Politiker (SK BiH), Abgeordneter, Bürgermeister von Zenica

Siehe auch:
 Křižanovice (Begriffsklärung)